Ладыжин — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ладыжин — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Украина 
 Ладыжин — город областного значения в Винницкой области.